Timothy C. May (1951-2018), ingénieur chez Intel.
 Tim May (1962-), joueur de cricket australien.
 Tim May, musicien.